Mordtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas David Mordtmann (1811–1879), deutscher Orientalist und Diplomat.
 August Justus Mordtmann (1839–1912), deutscher Autor
 Johannes Heinrich Mordtmann (1852–1932), deutscher Orientalist und Diplomat